UTK steht als Abkürzung für:
 Unit Tindakan Khas, Spezialeinheit der malaysischen Polizei, siehe Pasukan Gerakan Khas
 University of Tennessee
 Urząd Transportu Kolejowego, polnische Eisenbahnbehörde

Abkürzung